Понта-Поран:

 Понта-Поран — муниципалитет в Бразилии, входит в штат Мату-Гросу-ду-Сул.
 Понта-Поран — бразильский аэропорт, обслуживающий город Понта-Поран.